

Geografia

Germania 
 Bettenhausen – ex comune ora frazione di Glan-Münchweiler, comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Bettenhausen – ex comune ora quartiere di Kassel, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Bettenhausen – ex comune ora quartiere di Lich, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Bettenhausen – ex comune ora frazione di Rhönblick, comune nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)

Svizzera 
 Bettenhausen – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Persone 
 Tony Bettenhausen (1916-1961) – pilota automobilistico statunitense